Ла-Ируэла — муниципалитеты в Испании.

 Ла-Ируэла — муниципалитет в провинции Хаэн.
 Ла-Ируэла — муниципалитет в провинции Мадрид.